Pivnica Slavonska je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Suhopolje, Virovitičko-podravska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 70 stanovnika te 31 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Virovitičko-podravskoj županiji